

Lokalizacje

Niemcy 
 Anzing – dzielnica Dorfen
 Anzing – dzielnica Pocking
 Anzing – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ebersberg